Con il nome di Giovanni Antonio Orsini si identificano i seguenti personaggi della famiglia Orsini:
Giovanni Antonio Orsini († 1458), conte di Albe e Tagliacozzo e signore di Vicovaro;
Giovanni Antonio Orsini (XVI secolo), condottiero al servizio della Repubblica di Venezia (1515);
Giovanni Antonio Orsini (XVII secolo), duca di Bracciano e conte di Pitigliano.
Altre volte può indicare anche:
Giovanni Antonio Orsini del Balzo, detto Giannantonio (1401-1463), principe di Taranto.